Odin est le principal dieu du panthéon nordique.

Odin est aussi le nom :

Patronyme 

Blanche Odin (1865-1957), une aquarelliste française.
Jean Odin (1889-1975), un homme politique français.
Kokou Eke Odin, personnalité politique togolaise.

Toponymes 

  ;
 Odin, un village du comté de Marion dans l'Illinois, aux États-Unis ;
 Odin, ville américaine dans le Minnesota ;
 Terre d'Odin

Œuvres de fiction 

 d'un personnage Marvel nommé Odin. Comme son homonyme, c'est le roi des dieux d'Asgard.
 de l'un des personnages principaux du roman American Gods de Neil Gaiman, où celui-ci réactualise le mythe et le personnage tout en restant fidèle à l'esprit original.
d'une chimère utilisée dans la saga des Final Fantasy. Dans Final Fantasy VIII il apparaît aléatoirement au fil des combats afin de trancher ses adversaires en deux et les détruire d'un coup (il est ensuite remplacé par Gilgamesh). Cette attaque ultime porte le nom de son épée (dans le jeu) : Zantetsuken, c'est-à-dire en japonais « l'épée qui brise le fer ».
du dieu des Odoriens dans le jeu de rôle en ligne Adiar.
d'un des trois dieux scandinaves du jeu de stratégie en temps réel Age Of Mythology (avec Thor et Loki).

Vaisseaux et navires 

Classe Odin, une série de deux frégates de défense côtière construite dans les années 1890 pour la Marine impériale allemande.
SMS Odin, le septième navire de la classe Siegfried, classe de huit cuirassés de défense côtière de la marine impériale allemande et qui fait aussi partie de la classe Odin.
Classe Odin, une classe de 12 sous-marins développée et construite par la Royal Navy.

Divers 

d'une vodka élaborée à Tallinn, en Estonie, issue d'une quadruple distillation.
d'un groupe de Death Metal mélodique norvégien.
 Odin, satellite scientifique suédois développé en coopération avec la France, le Canada et la Finlande.
d'une maison d'édition créée en 1999
d'un logiciel d'administration de téléphone sous système Android.

Voir aussi 
 Audin
 Odense, la troisième ville du Danemark, dont le nom signifierait « Ville consacrée à Odin »